Le mot appartenance fait référence au fait d'appartenir à quelque chose. 

 En mathématiques, la relation d'appartenance est couramment désignée par le symbole ∈

 En sociologie, un individu se définit notamment en relation avec un ou des groupes de référence. La famille, la catégorie professionnelle, le mouvement religieux ou politique, mais aussi le territoire (pays, quartier) comptent parmi les référents identitaires potentiels lors qu'il est question de sentiment d'appartenance.

 En ethnologie ou anthropologie, une appartenance (selon Lucien Lévy-Bruhl, 1910) est un objet en relation de ressemblance ou de contiguïté avec la personne (cheveux, ongles, ombre, image, traces, totem, double, vêtement, etc.) et qui, donc, peut s'identifier à elle (comme partie valant le tout), par participation.